Волпул има више значења:
 Волпул (Њу Хемпшир)
 Волпул (Масачусетс)